Stadtbezirk Südost steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Amsterdam, siehe Amsterdam-Zuidoost
 Leipzig, siehe Leipzig-Südost
 Moskau, siehe Südöstlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Münster, siehe Münster-Süd-Ost
 Wiesbaden, siehe Wiesbaden-Südost